Dit is een lijst van planetoïden 104501-104600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104501 - || 2000 GM38 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104502 - || 2000 GT38 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104503 - || 2000 GW38 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104504 - || 2000 GA39 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104505 - || 2000 GR39 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104506 - || 2000 GH40 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104507 - || 2000 GW40 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104508 - || 2000 GM41 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104509 - || 2000 GR41 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104510 - || 2000 GD43 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104511 - || 2000 GK43 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104512 - || 2000 GO43 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104513 - || 2000 GZ43 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104514 - || 2000 GJ45 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104515 - || 2000 GT45 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104516 - || 2000 GF46 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104517 - || 2000 GG47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104518 - || 2000 GO47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104519 - || 2000 GS47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104520 - || 2000 GW47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104521 - || 2000 GP49 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104522 - || 2000 GQ49 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104523 - || 2000 GE50 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104524 - || 2000 GX50 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104525 - || 2000 GA51 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104526 - || 2000 GE51 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104527 - || 2000 GS51 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104528 - || 2000 GE52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104529 - || 2000 GH52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104530 - || 2000 GZ52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104531 - || 2000 GK53 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104532 - || 2000 GJ54 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104533 - || 2000 GK54 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104534 - || 2000 GN54 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104535 - || 2000 GY54 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104536 - || 2000 GT55 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104537 - || 2000 GY55 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104538 - || 2000 GJ56 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104539 - || 2000 GU56 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104540 - || 2000 GF57 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104541 - || 2000 GD58 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104542 - || 2000 GU58 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104543 - || 2000 GX58 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104544 - || 2000 GG59 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104545 - || 2000 GJ59 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104546 - || 2000 GS60 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104547 - || 2000 GV61 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104548 - || 2000 GS62 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104549 - || 2000 GV62 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104550 - || 2000 GH63 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104551 - || 2000 GU63 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104552 - || 2000 GZ63 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104553 - || 2000 GC64 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104554 - || 2000 GM65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104555 - || 2000 GP65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104556 - || 2000 GR67 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104557 - || 2000 GH68 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104558 - || 2000 GQ68 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104559 - || 2000 GZ70 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104560 - || 2000 GK71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104561 - || 2000 GS71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104562 - || 2000 GY71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104563 - || 2000 GL72 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104564 - || 2000 GO72 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104565 - || 2000 GZ72 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104566 - || 2000 GX74 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104567 - || 2000 GC75 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104568 - || 2000 GF75 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104569 - || 2000 GP75 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104570 - || 2000 GN77 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104571 - || 2000 GF78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104572 - || 2000 GG78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104573 - || 2000 GK78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104574 - || 2000 GQ78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104575 - || 2000 GX78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104576 - || 2000 GG80 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104577 - || 2000 GM80 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104578 - || 2000 GV80 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104579 - || 2000 GW80 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104580 - || 2000 GG81 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104581 - || 2000 GA82 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104582 - || 2000 GX83 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104583 - || 2000 GF84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104584 - || 2000 GK84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104585 - || 2000 GW84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104586 - || 2000 GP85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104587 - || 2000 GX85 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104588 - || 2000 GG86 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104589 - || 2000 GT86 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104590 - || 2000 GC87 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104591 - || 2000 GJ87 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104592 - || 2000 GJ89 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104593 - || 2000 GK89 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104594 - || 2000 GA90 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104595 - || 2000 GF91 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104596 - || 2000 GL91 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104597 - || 2000 GJ92 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104598 - || 2000 GW92 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104599 - || 2000 GA94 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104600 - || 2000 GP94 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten